Vasey kan som auktorsförkortning betyda:

 George Vasey
 Natalie Vasey

Robotskapade auktorsförkortningar